Рогожник — село та громада в Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Рогожник — село, громада округу Малацки, Братиславський край.